Ludvík IX. Hesensko-Darmstadtský (německy Ludwig IX. Herzog von Hessens-Darmstadt, 15. prosince 1719, Darmstadt – 6. dubna 1790, Pirmasens) byl v letech 1768 až 1790 hesensko-darmstadtský lankrabě.

Život a rodina 
Narodil se 15. prosince 1719 v Darmstadtu jako syn Ludvíka VIII. Hesensko-Darmstadtského a Šarloty Hanavsko-Lichtenberské.

12. srpna 1741 se oženil s Karolínou Falcko-Zweibrückenskou, dcerou Kristiána III. Falcko-Zweibrückenského. Měli spolu osm dětí:

 Karolína Hesensko-Darmstadtská (2. března 1746 – 18. září 1821), ⚭ 1768 Fridrich V. Hesensko-Homburský (30. ledna 1748 – 20. ledna 1820), lankrabě hesensko-homburský
 Frederika Luisa Hesensko-Darmstadtská (16. října 1751 – 25. února 1805), ⚭ 1769 Fridrich Vilém II. (25. září 1744 – 16. listopadu 1797), kníže neuchâtelský, kurfiřt a markrabě braniborský a pruský král od roku 1786 až do své smrti
 Ludvík X. (14. června 1753 – 6. dubna 1830), lankrabě hesensko-darmstadtský, později první hesenský velkovévoda, ⚭ 1777 Luisa Hesensko-Darmstadtská (15. února 1761 – 24. října 1829)
 Amálie Hesensko-Darmstadtská (20. června 1754 – 21. června 1832), ⚭ 1775 Karel Ludvík Bádenský (14. února 1755 – 16. prosince 1801), dědičný princ bádenský
 Vilemína Luisa Hesensko-Darmstadtská (25. června 1755 – 26. dubna 1776), ⚭ 1773 Pavel I. Petrovič (1. října 1754 – 24. března 1801), carevič, pozdější ruský car od roku 1796 až do své smrti
 Luisa Hesensko-Darmstadtská (30. ledna 1757 – 14. října 1830), ⚭ 1775 Karel August Sasko-Výmarsko-Eisenašský (3. září 1757 – 14. června 1828)
 Fridrich Hesensko-Darmstadtský (1759–1802)
 Kristián Hesensko-Darmstadtský (1763–1830), svobodný a bezdětný

V roce 1775 se Ludvík oženil s Marií Adelaide z Cheirouze, hraběnkou z Lembergu. Zemřel 6. dubna 1790 v Pirmasens.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesensko-Darmstadtští
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Muži
Narození 15. prosince
Narození v roce 1719
Narození v Darmstadtu
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1790
Úmrtí v Pirmasensu